Грачаница може да се отнася за:

 Грачаница - име на Грачаничкия манастир, Косово

Градове 
 Грачаница - в Босна и Херцеговина, Тузлански кантон
 Грачаница - в Косово, Прищински окръг

Села 
 Грачаница - в Босна и Херцеговина, община Бугойно
 Грачаница - в Сърбия, община Любовия
 Грачаница - в Сърбия, община Приеполе
 Грачаница - в Черна гора, община Андриевица
 Грачаница Шишинечка - в Хърватия, Сисашко-мославска жупания

Общини 
 Грачаница – в Босна и Херцеговина, Тузлански кантон
 Грачаница – в Косово, Прищински окръг